Marmaropus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Carl Johan Schönherr 1837. Marmaropus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vivlar
Marmaropus